Тёсовское сельское поселение — упразднённое сельское поселение на территории Лужского муниципального района Ленинградской области.

Бывший административный центр — посёлок Тёсово-4.

География 
Поселение располагалось в юго-восточной части района.

Граничило:
 на севере — с Ям-Тёсовским сельским поселением
 на востоке и юге — с Новгородской областью
 на западе — с Оредежским сельским поселением

Расстояние от бывшего административного центра поселения до районного центра — 46 км.

История 
В начале 1920-х годов в составе Тесовской волости Новгородского уезда Новгородской губернии был образован Каменнополянский сельсовет с центром в селе Каменные Поляны.

В августе 1927 года Каменнополянский сельсовет вошёл в состав Черновского района Новгородского округа Ленинградской области.

10 декабря 1928 года Каменнополянский сельсовет был передан в состав Оредежского района Лужского округа.

10 июля 1959 года центр Каменно-Полянского сельсовета был перенесён в посёлок Тёсово-4, а сельсовет переименован в Тесовский.

22 октября 1959 года Оредежский район был ликвидирован, Тесовский сельсовет вошёл в состав Лужского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Тёсовский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Тёсовскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 65-оз от 28 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Тёсовское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Тёсовской волости и 4 населённых пункта Оредежской волости.

19 мая 2019 года Тёсовское сельское поселение было упразднено, в его территория вошла в Оредежское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
На территории поселения находились 12 населённых пунктов:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Лужского района
Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году